Cherington (Gloucestershire) – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Cherington (Warwickshire) – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)